Alīgūdarz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Alīgūdarz (kommunhuvudort i Iran), Lorestan, 
 Shahrestān-e Alīgūdarz, kommun, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar